Шије могу бити:

 Шије (Лоара), насеље и општина у префектури Сент Етјен, департману Лоара, регион Рона-Алпи, Република Француска
 Шије (Тешањ), насељено мјесто у општини Тешањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Шије (Равна Гора), насељено мјесто у општини Равна Гора, Република Хрватска